9 to 5 – singel Dolly Parton
 9 to 5 – singel Sheeny Easton
 9 to 5 – singel Lady Sovereign
 9 to 5 – serial telewizyjny
 9 to 5 – musical
 9 to 5: Days in Porn – film dokumentalny
 Nine2Five – singel The Ordinary Boys vs. Lady Sovereign
 Od dziewiątej do piątej (ang. 9 to 5) – film w reżyserii Colina Higginsa